En Pologne, Brzeg peut faire référence à :

 Brzeg, une ville de la voïvodie d'Opole ,
 Brzeg, un village du powiat de Poddębice de la voïvodie de Łódź,
 Brzeg, un village du powiat de Tomaszów Mazowiecki de la voïvodie de Łódź.